Personen
 Archie Baird (1919-2009), Schots voetballer
 Bobbie Baird (1912-1953), Brits autocoureur
 David Baird (1757-1829), Brits generaal
 Diora Baird (1983), Amerikaans actrice
 Isabelle Turcotte-Baird (1970), Canadees triatlete
 John Logie Baird (1888-1946), Schots ingenieur
 Melville Baird, rechter uit Trinidad en Tobago
 Scott Baird (1951), Amerikaans curlingspeler
 Spencer Fullerton Baird (1823-1887), Amerikaans bioloog en ornitholoog
 Tadeusz Baird (1928-1981), Pools componist

 Overig
 Baird (Texas), plaats in de Verenigde Staten
 Baird-ruit, Schotse ruit